Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Thomas Johansson 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (primo turno)
 Karol Kučera (primo turno)
 Tim Henman (semifinali)
 Greg Rusedski (semifinali)

 Jonas Björkman (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Thomas Johansson (finale)
 Thomas Enqvist (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1998
ATP Tour 1998